Соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 и 100 ярдов среди мужских команд на летних Олимпийских играх 1908 прошли 11 июля. Приняли участие 3 команды из разных стран по четыре человека.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований